Алекса́ндр Васи́льевич Головни́н (, Санкт-Петербург или село Гулынки Рязанской губернии — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель (статс-секретарь, действительный тайный советник). Министр народного просвещения (1861—1866) в период «великих реформ».

Биография 
Был единственным сыном вице-адмирала В. М. Головнина. Сначала учился в 1-й Санкт-Петербургской гимназии (1831—1835); затем был перемещён в Царскосельский лицей, из которого 13 декабря 1839 года выпущен с золотой медалью. 

В январе 1840 года вступил в службу «в собственную канцелярию его величества по управлению учебными и благотворительными заведениями»; с 1843 года он уже — секретарь особенной канцелярии министра внутренних дел Л. А. Перовского, по заданию которого два года трудился над составлением «Очерка истории и современного положения городов Финляндии», благодаря чему выучился шведскому языку сверх английского, французского, немецкого и итальянского, которыми он владел и прежде. В канцелярии его сослуживцем был И. С. Тургенев, ставший его приятелем и через это сблизивший Головнина с миром русской литературы.

С 1848 года состоял чиновником особых поручений при начальнике Главного морского штаба — князе Александре Меншикове, а с 1850 года и секретарём при великом князе Константине Николаевиче, одним из воспитателей которого был дядя Головнина — Ф. С. Лутковский; с 1851 года — в звании камер-юнкера, с 1853 года — камергера. В 1850-е годы был одним из руководителей журнала «Морской сборник»; принимал участие в организации экспедиций литераторов и учёных для исследования экономики и этнографии России. Наряду со своим покровителем Константином Николаевичем был одним из первых членов Русского географического общества, в котором с 1845 по 1847 годы состоял секретарем;  1853 года был произведён в действительные статские советники;  1854 года был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.

После вступления на престол Александра II и усиления влияния Константина Николаевича на государственные дела наряду с другими «либеральными бюрократами» принимал незримое, но далеко не маловажное участие в работах над крестьянской реформой, служа посредником между разными лицами и великим князем; с тех пор самая тесная дружба соединяла Головнина с Н. А. Милютиным, Ю. Ф. Самариным, К. Д. Кавелиным, Н. X. Бунге.

Министр народного просвещения 
В 1859 году Головнин был назначен статс-секретарём и членом Главного правления училищ при Министерстве народного просвещения; с  — тайный советник. 

В декабре 1861 года был назначен министром народного просвещения. Незадолго перед тем происходили студенческие волнения, приведшие к временному закрытию Петербургского университета и выдвинувшие на первый план уже прежде осознанную необходимость нового университетского устава. Студенческие беспорядки Головнин объяснял упадком научной деятельности университетов и недостатками университетской организации, уничтожавшей всякую нравственную связь между профессорами и студентами. 

Для пополнения персонала профессоров Головнин отправил много молодых людей за границу, а руководство ими поручил Н. И. Пирогову. Для ознакомления с университетскими порядками за границей были командированы опытные лица, в том числе историк К. Д. Кавелин; в самой России опрошены были все лица, которые могли считаться сведущими в этом деле, а проект нового устава в переводе был обсуждаем лучшими европейскими авторитетами. Немногие из законодательных памятников имели такую обстоятельную и всестороннюю предварительную разработку, как университетский устав 1863 года, который ввёл приват-доцентуру, университетское самоуправление, университетский суд над студентами, умножил число кафедр, увеличил вознаграждение профессоров. Расширены были средства университетских библиотек; основан Новороссийский университет в Одессе (1864); издан особый устав для Дерптского университета.

А. В. Головнин поднял значение министерства народного просвещения, которое до него считалось одним из второстепенных; он почти удвоил его бюджет, сократив вместе с тем непроизводительные расходы; уничтожил канцелярию министра и всю административную часть сосредоточил в переустроенном департаменте народного просвещения. Главное правление училищ Головнин преобразовал в Совет министра. В 1864 году был издан новый устав гимназий, который, по выражению преемника Головнина графа Д. А. Толстого, «положил классическое образование в основу собственно-научного университетского образования». Головнин выработал обширный план правильной организации народного образования в России, но успел привести его в исполнение только отчасти, однако было положено основание для широкого развития земской начальной школы.

При Головнине был основан Московский публичный музей с присоединением к нему перенесённого из Петербурга Румянцевского музея, издан новый устав Николаевской главной астрономической обсерватории, состоялась передача Императорской публичной библиотеки из ведомства Императорского двора в министерство народного просвещения. Хотя цензура в 1863 году перешла из ведомства министерства народного просвещения в ведомство министерства внутренних дел, Головнин участвовал в выработке нового закона о печати 1865 года. 

Характерной чертой деятельности министерства народного просвещения под управлением Головнина была широкая гласность, привлекавшая образованное общество к обсуждению важнейших мероприятий министерства. В журнале министерства и отдельными книгами, и брошюрами печатались выдержки из отчётов попечителей и ревизоров о состоянии училищ, разного рода проекты, официальные и частные отзывы и мнения о них. В 1864 году было начато издание «Сборников постановлений и распоряжений по министерству народного просвещения». После покушения Каракозова на императора ушёл  года в отставку: началась реакция 1866 года.

После отставки 
По увольнении от должности министра Головнин был назначен членом Государственного совета, с 1870 года присутствовал в департаменте государственной экономии, в 1872—1876 годах — в департаменте законов.

Головнин занимался собиранием источников по истории царствования Александра II, которые передал в Императорскую публичную библиотеку, а в библиотеку Павловского дворца передал документы, касающиеся деятельности великого князя Константина Павловича.

В воскресенье,  1886 года с утра был в церкви, в Мраморном дворце; днём собирался делать визиты, но в 3-м часу дня с ним случился инсульт и через сутки,  года, в «4 часа 10 минут пополудни» — по свидетельству его близкого друга Ф. Ланге, он скончался в своём доме на Гагаринской набережной. Был похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга. 

После его смерти статс-секретарь М. В. Красовский указывал: 
Отделение дел Государственного секретаря 7 мая 1887 г. № 908. В Департамент общих дел Министерства государственных имуществ. Вследствие отношения от 29 апреля № 126 Отделение имеет честь сообщить: 1 — что умерший член Государственного Совета Головнин был холост и 2 — что сведений о том, остались ли после него родственники боковых линий и кто состоит наследником покойного, в делах Государственной канцелярии не имеется…

Деятельность в родовом имении 
Любопытную страницу в жизни Головнина представляют его отношения к крестьянам родового села его Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Оставшуюся за ним после надела крестьян землю Головнин раздавал им в аренду не для извлечения выгоды, а чтобы привязать их к деревне и хозяйству. В 1863—1865 годах он на собственные средства построил в Гулынках новый каменный храм, а в 1863 году основал в селе начальное училище для мальчиков, переведённое впоследствии в особое каменное здание, с квартирами для двух учителей; при училище — физический кабинет, метеорологическая станция, две библиотеки: одна из них (5000 томов) была доступна окрестному населению. Головнин постоянно интересовался ходом дел в школе, состоял в переписке с её учителями, ежегодно оказывал финансовую и другую помощь.

В 1870 году им было основано ещё и начальное училище для девочек, — в особом деревянном доме. Им же открыта в Гулынках больница, с родильным приютом. Обеспечив дальнейшее существование всех этих учреждений капиталом в 12 тыс. рублей, Головнин передал их в ведение Пронского земства. 

Головниным были напечатаны: «Заметка о двух церквах при селе Гулынках» (, 1873), «Заметки о лечебнице для приходящих и о двух начальных училищах при селе Гулынках» (СПб., 1874); изданы сочинения своего отца вице-адмирала Головнина.

Награды 
российские:
 орден Св. Анны 2-й ст. (1851)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1854)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1856)
 орден Св. Анны 1-й ст. с императорской короной (1862)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1863)
 орден Белого орла (1870)
 орден Св. Александра Невского (1876)

иностранные:
 австрийский орден Леопольда 3-й ст. (1852)
 прусский орден Красного орла 3-й ст. (1852)
 ганноверский орден Гвельф (1852)
 Саксен-Альтенбургский орден Эрнеста 1-й ст. (1857)
 сардинский орден Св. Маврикия и Лазаря 2-й ст. (1857)
 нидерландский орден Дубового венка (1857)
 бельгийский орден Леопольда I (1857)
 турецкий орден Меджидие 2-й ст. (1859)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Головнин А. В. Записки для немногих / Ответственный составитель и научный редактор д. и. н. Б. Д. Гальперина. — : Издательство СПбИИ РАН «Нестор - история», 2004. — 576 c.
 Семевский М. И. Александр Васильевич Головнин — «Русская старина». — 1887, Т. 53, № 3. — С. 767—790. 
 Александр Васильевич Головнин. Речь в особом собрании для рассмотрения проекта университетского устава 17-го января 1863 года — «Русская старина». — 1887, Т. 56, № 11. — С. 507—512.
 Головнин Александр Васильевич // Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е июня 1878 года. — С. 92—93.

Ссылки 
 Илья Смирнов. Головнин и реформы. Без четкой схемы социально-политического противостояния 

Александр Васильевич
Выпускники Царскосельского лицея
Первая Санкт-Петербургская гимназия
Члены Государственного совета Российской империи
Министры просвещения Российской империи
Действительные тайные советники
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Мемуаристы Российской империи
Умершие от инсульта
Похороненные на Митрофаниевском кладбище